Наира Дилановна Агабабян (род. 19 января 1951, Бийск) — советская и молдавская шахматистка, гроссмейстер среди женщин, заслуженный тренер Молдавии.

Биография 
В 1973 г. окончила математический факультет Ереванского ГУ. С 1974 г. работала в Математическом институте АН МССР.

Чемпионка Армянской ССР 1970 г. Чемпионка Армянской ССР среди девушек 1970, 1971 и 1972 гг.

Чемпионка Молдавской ССР 1977, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 гг. Чемпионка Молдавии 1994 и 1996 гг.

Серебряный призер чемпионата ЦС ДСО «Буревестник» 1972 г.

В составе сборной Армянской ССР участница Всесоюзной шахматной олимпиады 1972 г.

В составе сборной Молдавской ССР Спартакиад народов СССР 1975, 1979, 1983 и 1991 гг. (в 1979 г. сборная республики играла в главном финале), командного чемпионата СССР 1981 г. (сборная играла в группе А).

В составе сборной Молдавии участница восьми шахматных олимпиад (1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2006 и 2008 гг.), двух командных чемпионатов Европы (1992 и 2003 гг.).

Участница личных чемпионатов Европы 2001 и 2003 гг.

Главный тренер женской сборной Молдавии.

Награждена государственной медалью Молдавии «Meritul Civic» (За гражданские заслуги).

Семья 
Муж — Ф. Ф. Скрипченко (1935—2010), кандидат в мастера спорта, международный арбитр, заслуженный тренер Молдавии.

Дочь — Э. Ф. Скрипченко (род. 1976) — гроссмейстер.

Основные спортивные результаты

Литература 
 Савин П. И. Шахматные поединки. Из творчества молдавских шахматистов. — Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1979. — С. 82—84.
 Colesnic, Iurie; Dron, Ion (2000). Femei din Moldova: enciclopedie. Museum. pp. 19—20.

Примечания

Ссылки 
 Партии Н. Д. Агабабян в базе Chessgames
 Личная карточка Н. Д. Агабабян на сайте 365Chess

Шахматисты СССР
Шахматисты Молдавии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участницы шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся в Бийске
Шахматные гроссмейстеры среди женщин